Monalisa es una banda uruguaya de rock, originaria de Montevideo y formada en 1990 por Chacho Sarasola (actual guitarrista) y Omar Estrada quienes habiéndose conocido en los años 70, previamente integraban Quo Vadis.

Historia 

La banda se presentó en diciembre de 1991 en Kool Kat, un clásico boliche de la época cuyo estilo musical preferido era el Hard rock. De cualquier modo podemos decir que la ocasión en la cual Monalisa se hizo realmente conocida fue cuando la prestigiosa banda Roxette llegó a Uruguay en el año 1992 y eligió a Monalisa para abrir su espectáculo en el Estadio Centenario en Montevideo (Uruguay). A este espectáculo asistieron aproximadamente 25.000 personas. También en este año grabaron el videoclip del tema "Mensajes al Mar", este fue el primero de Monalisa.

En el año 1994 Chacho Sarasola viaja a Europa y por este motivo el rápido crecimiento de la banda se detiene durante algunos años, hasta que en enero del año 2003 lanzan al mercado su segundo disco, "Jardín de los Sueños", con éxitos como "A través del Sol". Este nuevo disco fue muy bien recibido por la crítica y fue oficialmente presentado en mayo del mismo año de lanzamiento en un recital realizado en el teatro Sala Zitarrosa. Ya con Edgardo Echenique (Naik) integrando el grupo y con Germán Arteaga (Mancho) como músico invitado. El 2004 fue un año de cambios en el grupo, ya que el estilo musical fue redefinido de Hard rock a Rock and Roll con una composición de Batería, Bajo y dos Guitarras. A su vez Germán Arteaga (Mancho) pasa a ser integrante oficial de Monalisa y Edgardo Echenique (Naik) pasa a ser coz líder sin dejar de ser también el bajista de Monalisa.

En 2006 ingresa a la banda Leo Varga en la batería.

En febrero de 2008 fue lanzado su nuevo y último disco, "Como Quieras", junto a su último videoclip para el tema "Como Quieras". Este disco aún no fue presentado aunque si se encuentra disponible en el mercado.

Sobre fines de dicho año, el guitarrista Germán Arteaga se aleja en buenos términos de la banda para dedicarse a su proyecto solista.
En su lugar, se incorpora Rodrigo Cotelo, quién integra la banda hasta hoy.

Enlaces externos 

 Sitio Oficial de Monalisa

Grupos de música de Uruguay